Norihiro Nishi (Takatsuki, 9 de maio de 1980) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como meio campista.

Carreira

Júbilo Iwata 
Norihiro Nishi se profissionalizou no Júbilo Iwata, em 1999 e atou no clube até 2011.

Seleção 
Norihiro Nishi integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2004, sendo campeão.

Títulos 
 Japão
 Copa da Ásia: 2004

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004